Father of the Bride kan syfta på:

 Father of the Bride – en amerikansk komedifilm från 1950 i regi av Vincente Minnelli, se Brudens fader
 Father of the Bride – en amerikansk film från 1991 i regi av Charles Shyer, se Brudens far
 Father of the Bride Part II –  en amerikansk film från 1991 i regi av Charles Shyer, se Brudens far 2
 Father of the Bride (musikalbum) – ett musikalbum från 2019 av den amerikanska musikgruppen Vampire Weekend